Akademicki Związek Sportowy
 atopowe zapalenie skóry
 alergiczne zapalenie spojówek
 automat ze stosem – w informatyce, niedeterministyczny automat gramatyk bezkontekstowych.